Statistika Maltese Premier League v sezoně 1964/65.

Přehled 

Hrálo sedm týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1964
Fotbal v Evropě v roce 1965